Ranavalona II (Ambatomanoina, Madagascar, 1829 - 13 de julio de 1883, Antananarivo, Madagascar) fue reina de Madagascar de 1868 hasta 1883.

Biografía 

En el trono sucedió a su prima hermana Rasoherina, viuda del rey Radama II (primo hermano de ambas, y que fue también el primer esposo de Ranavalona II). Se casó con Rainivoninahitriniony, Primer Ministro, (quien también fue esposo de las reinas Rasoherina y Ranavalona III), y fue bautizada el 21 de febrero de 1869, convertida al cristianismo. Su reinado comenzó el 2 de abril de 1868 y fue coronada el 3 de septiembre del mismo año. También se la conoció en este periodo como Ranavalo-Manjaka II. Se caracterizó su reinado por la rápida occidentalización de la isla, la cooperación de misioneros británicos, el crecimiento económico, la construcción de escuelas y el inicio de la primera codificación de la ley, pero también la aparición de conflictos por el poder colonial de Francia.

Como consorte del rey Radama II (también su primo hermano), su nombre fue Ramoma.

Ranavalona II fue sucedida por Ranavalona III, última monarca del país.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas malgaches 
  Soberana Gran Maestre de la Orden del Águila Real (02/04/1868).
  Soberana Gran Maestre de la Orden de Radama II (02/04/1868).
  Soberana Gran Maestre de la Orden del Mérito (02/04/1868).
  Soberana Gran Maestre de la Orden del Mérito Militar (02/04/1868).

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Reino Merina
 Historia de Madagascar

Mujeres gobernantes del siglo XIX
Reyes de Madagascar
Mujeres de Madagascar del siglo XIX
Protestantes de Madagascar